Cerna puede referirse a:

Personas 
 Amanda Cerna, atleta paralímpica chilena.
 Vicente Cerna y Cerna, presidente de Guatemala entre 1865-1871.

Lugares 
 Cerna, municipio de Croacia.
 Černá Hora, localidad de República Checa.

